Le cabernet est une famille de cépages de vigne parmi les plus abondants dans le monde. En France, il est surtout présent dans le Bordelais, le Sud-Ouest et la vallée de la Loire.

On distingue le cabernet franc et le cabernet sauvignon.

Les nouveaux cépages qui se servent de ce nom sont :
 Cabernet carbon ;
 Cabernet cortis ;
 Cabernet cubin ;
 Cabernet dorio ;
 Cabernet dorsa ;
 Cabernet mitos ;
 Ruby cabernet.

Voir aussi

Article connexe 
 Vin français

Cépage